Francois Cousin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Francois Cousin House (Lacombe, Louisiana), NRHP-Nr. 02000982
 Francois Cousin House (Slidell, Louisiana), NRHP-Nr. 01000008